Puig de la Barraca (Vilaür), muntanya del terme municipal de Vilaür, a la comarca de l'Alt Empordà
 Puig de la Barraca (Reiners), muntanya del terme comunal de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).